wrony – niektóre ptaki z rodziny krukowatych

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 6, w tym 1 podstawowa
 Wrony – przysiółek wsi Stare Bogaczowice w woj. dolnośląskim, w pow. wałbrzyskim, w gminie Stare Bogaczowice 
 Wrony – przysiółek wsi Silna woj. lubuskim, w pow. międzyrzeckim, w gminie Pszczew
 Wrony – osada wsi Orzechówek w woj. łódzkim, w pow. radomszczańskim, w gminie Kobiele Wielkie
 Wrony – część wsi Pawelce  w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Klonowa
 Wrony – część wsi Załuczne  w woj. małopolskim, w pow. nowotarskim, w gminie Czarny Dunajec
 Wrony – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. Giżyckim, w gminie Giżycko

Inne 
 Wrony – polski film psychologiczny z 1994 w reżyserii Doroty Kędzierzawskiej
 Wrony – plemię Indian od 1868 zamieszkujących między innymi rezerwat w południowo-wschodniej części stanu Montana
 Wrony – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie brzostowickim, w sielsowiecie Brzostowica

Zobacz też 

 Wrona